gromada Działoszyn (powiat pajęczański) (wieluński / pajęczański)
 gromada Działoszyn (powiat zgorzelecki)